Ulm steht für:

 Ulm (Adelsgeschlecht), schwäbisches Reichsritter- und Freiherrengeschlecht
 Ulm (Lindau-Klasse), ein ehemaliges deutsches Hohlstablenkboot der Klasse 351
 Ulm (Schiff, 1937), im Zweiten Weltkrieg eingesetztes deutsches Minenschiff

Ulm ist der Name folgender Orte:
 Ulm, Stadt in Baden-Württemberg
 Ulm (Greifenstein), Ortsteil der Gemeinde Greifenstein, Hessen
 Ulm (Lichtenau), Ortsteil der Stadt Lichtenau im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Ulm (Renchen), Ortsteil der Stadt Renchen im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ulm (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara, Rumänien
 Ulm (Arkansas), Ort im Prairie County
 Ulm (Montana), Ort im Cascade County

Ulm ist der Familienname folgender Personen:
 Benno Ulm (1921–2000), österreichischer Historiker
 Carl von Ulm zu Erbach (1725–1781), ab 1769 vorderösterreichischer Regierungspräsident in Freiburg
 Charles Ulm (1898–1934), australischer Pionier der Luftfahrt
 David Ulm (* 1984), französischer Fußballspieler
 Franz-Josef Ulm (* 1964), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Friedrich Ulm (1881–1956), hessischer Politiker (DVP, LDP/FDP), MdL Hessen
 Fritz Otto Ulm (1900–1967), deutscher Verleger
 Hans von Ulm (Herrenberg) (um 1460–1519), württembergischer Maurer und Steinmetz in Herrenberg
 Hans von Ulm (I.) (belegt 1460–1490), württembergischer Steinmetz und Werkmeister in Waiblingen 
 Hans von Ulm (II.) (belegt 1491–1538), württembergischer Steinmetz und Baumeister in Waiblingen
 Hans Ludwig von Ulm (1567–1627), Reichsvizekanzler
 Helmut Ulm (1908–1975), deutscher Mathematiker
 Hermann Ulm (* 1976), deutscher Kommunalpolitiker
 Hugo Ulm (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Johann Nepomuk Ulm (1800–1864), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Graz
 Maximilian Marquard von Ulm-Erbach-Mittelbiberach (1802–1864), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Otto Ulm (1884–1948), deutscher Wirtschaftsfunktionär
 Renate Ulm (* 1957), deutsche Musikjournalistin
 Robert Ulm (* 1973), österreichischer Motorradrennfahrer
 Stefan Ulm (* 1975), deutscher Kanute
 Wolfgang Ulm (* 1963), österreichischer Politiker (ÖVP)

ULM steht für:
 Universal Licensing Music
 University of Louisiana at Monroe

Siehe auch:
 Neu-Ulm
 New Ulm

Abkürzung